Příjmení Matějovský a Matějovská nosí více různých osobností:

 Eva Matějovská (* 2000) – česká zpěvačka a herečka
 Jaroslav Matějovský (Caine) – český hudebník
 Marek Matějovský (* 1981) – český fotbalista
 Marie Matějovská (1896–1980) – česká pedagožka, spisovatelka
 Michal Matějovský (* 1985) – automobilový závodník
 Radek Matějovský (* 1977) – český hokejista
 Stanislav Matějovský (* 1961) – český automobilový závodník